Тигарден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тигарден, Джек (1905—1964) — американский джазовый музыкант, тромбонист, композитор, певец, бандлидер. 
 Тигарден, Эйми (род. 1989) — американская актриса и модель.
 См. также 
 Звезда Тигардена — одиночная звезда в созвездии Овна.